Saint-Marcel (Ain), municipi al departament de l'Ain  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona  (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saint-Marcel (Ar Mor-Bihan), municipi al departament d'Ar Mor-Bihan (regió de Bretanya, França)
 Saint-Marcel (Ardenes), municipi al departament de les Ardenes  (regió del Gran Est, França)
 Saint-Marcel (Eure), municipi al departament de l'Eure  (regió de Normandia, França)
 Saint-Marcel (Indre), municipi al departament de l'Indre  (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Saint-Marcel (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la  (regió de Gran Est, França)
 Saint-Marcel (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira  (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saint-Marcel (Savoia), municipi al departament de la Savoia  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel (Vall d'Aosta), municipi a la Vall d'Aosta (Itàlia)
 Saint-Marcel-lès-Annonay, municipi al departament de l'Ardecha  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel-sur-Aude, municipi al departament de l'Aude  (regió d'Occitània, França)
 Saint-Marcel-d'Ardèche, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel-Bel-Accueil, municipi al departament de la Isèra  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel-Campes, municipi al departament del Tarn  (regió d'Occitània, França)
 Saint-Marcel-de-Careiret, municipi al departament del Gard  (regió d'Occitània, França)
 Saint-Marcel-l'Éclairé, municipi al departament del Roine  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel-de-Félines, municipi al departament del Loira  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel de Flassa, església romànica o preromànica de transició al poble de Flaçà (Conflent, Catalunya del Nord)
 Saint-Marcel-en-Marcillat, municipi  al departament de l'Alier  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel-en-Murat, municipi al departament de l'Alier  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel-Paulel, municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió d'Occitània, França)
 Saint-Marcel-du-Périgord, municipi al departament de la Dordonya  (regió de Nova Aquitània, França)
 Saint-Marcel-lès-Sauzet, municipi al departament de la Droma  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel-d'Urfé, municipi al departament del Loira  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Marcel-lès-Valence, municipi al departament de la Droma  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Espaly-Saint-Marcel, municipi al departament de l'Alt Loira  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Marigny-Saint-Marcel, municipi al departament de l'Alta Savoia  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)